Villaines ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Villaines-en-Duesmois, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Villaines-la-Carelle, Gemeinde im Département Sarthe
 Villaines-la-Gonais, Gemeinde im Département Sarthe
 Villaines-la-Juhel, Gemeinde im Département Mayenne
 Villaines-les-Prévôtes, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Villaines-les-Rochers, Gemeinde im Département Indre-et-Loire
 Villaines-sous-Bois, Gemeinde im Département Val-d'Oise
 Villaines-sous-Lucé, Gemeinde im Département Sarthe
 Villaines-sous-Malicorne, Gemeinde im Département Sarthe
 Kanton Villaines-la-Juhel im Département Mayenne

Villaines ist ein Namensteil folgender Personen:
 Pierre le Bègue de Villaines († 1406), Feldhauptmann, Berater und Kammerherr der französischen Könige Karl V. und Karl VI.

Siehe auch:
 Villains (Begriffsklärung)
 Villennes-sur-Seine, Gemeinde im Département Yvelines